Airijärvi kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Airijärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,16 ha)
Airijärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (35,9 ha)
Vähä-Airijärvi, sjö i Pajala kommun,  (36,6 ha)
Airijärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (1,11 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn